Cosne ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Cosne-Cours-sur-Loire, Gemeinde im Département Nièvre
 Cosne-d’Allier, Gemeinde im Département Allier
 Alligny-Cosne, Gemeinde im Département Nièvre
 Arrondissement Cosne-Cours-sur-Loire, Arrondissement im Département Nièvre
 Kanton Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Kanton im Département Nièvre
 Kanton Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Kanton im Département Nièvre
 Cosne d’Épinossous, Nebenfluss der Saône

Cosne ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Cosne (1916–1984), schweizerischstämmiger Filmproduzent und Filmfunktionär in Frankreich

Siehe auch:
 Cosnes-et-Romain, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle